Рома́н Тимофе́евич Ахрамо́вич (13 ноября 1923, Минск — 10 февраля 1989, Москва) — советский историк-востоковед, доктор исторических наук, директор Института стран Азии и Африки при МГУ (1975—1989).

Биография 
Родился 13 ноября 1923 года в городе Минске Белорусской ССР. В 30-е годы отец — Ахрамович Тимофей Кодратьевич — был направлен в Москву. Затем, будучи 1-м секретарем Шигонского райкома ВКП(б) Куйбышевской области в 1937 году был репрессирован. Умер в 1942 году. Реабилитирован посмертно в гражданском (1956) и партийном (1959) отношениях.

Р. Т. Ахрамович — участник Великой Отечественной войны. В 18 лет стал партизаном.
 08.1941 — 10.1941 — рядовой 24 сп 8 дивизии Московского народного ополчения, Центральный фронт.
 10.1941 — 12.1941 — находился в плену в г. Рославль, Смоленской области. Из плена бежал.
 12.1941 — 05.1943 — находился у родственников в г. Минске.
 05.1943 — 09.1943 — рядовой партизанского отряда им. Комсомола 1-й Минской партизанской бригады.
 09.1943 — 11.1943 — ранение, плен, торфозавод «Дукора», Руденский район, Минская область. Из плена бежал.
 11.1943 — 01.1944 — на излечении в партизанском отряде им. Комсомола 1-й Минской партизанской бригады.
 01.1944 — 07.1944 — политрук взвода в партизанском отряде им. Комсомола 1-й Минской партизанской бригады.
 07.1944 — демобилизован по ранению, переправлен в Москву.
 Участник Парада Победы 24 июня 1945 года.
 1944—1949 — студент Московского института востоковедения.
 1950—1953 — аспирант Института востоковедения АН СССР.

Кандидат исторических наук (1953; «Проблемы неафганских народностей в современном Афганистане»), доктор исторических наук (1968; «Общественные движения и государственная политика Афганистана после Второй мировой войны»).
 1953—1961 — научный сотрудник, зав. сектором Афганистана Института востоковедения АН СССР.
 1971 — учёное звание профессора 
 01.1962 — 08.1975 — заместитель директора Института востоковедения АН СССР по научной работе.
 1975—1989 — директор Института стран Азии и Африки при МГУ.

Автор исследований в области общих проблем современного национально-освободительного движения, крупный специалист по истории Афганистана. Почётный доктор Кабульского университета (Республика Афганистан) (с 1988). Председатель Российского Палестинского общества при АН СССР (1988—1989)

Являлся Главным редактором журнала "Вестник Московского университета. Серия 13. Востоковедение (1976—1989); членом Секции исторических наук Комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР в области науки и техники (1976—1989); участником 25-го (Москва, 1960), 28-го (Канберра, 1971), 30-го (Мехико, 1976), 31-го (Токио, 1983), и 32-го (Гамбург, 1986) международных конгрессов востоковедов.

Награждён:
 Медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени (1944)
 Орденом Отечественной войны 1 степени (1985)
 Орденом Трудового красного знамени (1975)
 Орденом Дружбы народов (1986)
 шестью юбилейными медалями

Иностранными наградами:
 Медалью «50 лет Монгольской Народной Революции» (МНР, 1971)
 Медалью «10 лет Апрельской революции» (Республика Афганистан, 1988)

Публикации: Статьи, книги, брошюры — 71 (в том числе на языках английском, дари, пушту).

Основные работы 
 Афганистан после Второй мировой войны: Очерк истории. — М., 1961.
 Афганистан в 1961—1966 гг. Политическое положение. Конституционная реформа. — М., 1967.
 Международные экономические отношения развивающихся стран. В 3-х кн. (соавт., 1980).
 «Об этапах исторического развития Афганистана в новейшее время» — «Вестник Московского университета. Серия 13. Востоковедение» 1985, № 1.

Примечания

Литература 
 Роман Тимофеевич Ахрамович // Вопросы истории. 1989, № 5.
 Милибанд С. Д. Востоковеды России: Биобиблиографический словарь. — М., 2008. — Т. I. — С. 82—83.

Ссылки 
 

Историки СССР
Востоковеды СССР
Доктора исторических наук
Выпускники Московского института востоковедения
Преподаватели МГИМО
Директора Института стран Азии и Африки
Сотрудники Института востоковедения РАН
Председатели Императорского православного палестинского общества